Jan Dobiáš ist der Name folgender Personen:

* Jan Dobiáš (Mediziner) (1914–1990), tschechoslowakischer Psychiater 
 Jan Dobiáš (Journalist) (* 1940), tschechoslowakischer Sportjournalist 
 Jan Dobiáš (Politiker) (* 1952), tschechoslowakischer Politiker (KSČ) 
 Jan Dobiáš (Schriftsteller) (* 1975), tschechoslowakischer Schriftsteller 
 Jan Dobiáš (Komponist), tschechischer Komponist